Хасан Бехара  (17 березня 1945) — ліванський борець, олімпійський медаліст.

Виступи на Олімпіадах

Зовнішні посилання 
Досьє на sport.references.com 

Ліванські борці